

Astronomia 
 7490 Babička – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Valle Babička – valle nella Repubblica Ceca

Persone 
 Małgorzata Babicka – ex cestista polacca